Сан Хосе де Бељависта има више значења:

 Сан Хосе де Бељависта (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де Бељависта (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Бељависта, Ел Ранчито (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику